Csehország
Rohozec, település a Brno-vidéki járásban
Rohozec, település a Kutná Hora-i járásban